В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл per walkover.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (Finale, ritiro per fratture alle dita dei piedi)
  Ненсі Гюнтер (півфінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Джулі Гелдман (2-ге коло)
 Пем Тігуарден (1-ше коло)
 Карен Крантцке (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974